

Lokalizacje

Austria 
 Hohenberg – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Lilienfeld

Niemcy 
 Hohenberg – dzielnica Aalen
 Hohenberg – dzielnica Herrieden
 Hohenberg an der Eger – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Wunsiedel im Fichtelgebirge

Osoby 
 Gertruda von Hohenberg – królowa Niemiec

Inne 
 Hohenberg – hrabstwo
 Hohenberg – ród austriacki
 Hohenberg – ród wywodzący się z Frankonii
 Hohenberg – ród wywodzący się ze Szwabii
 zamek Hohenberg

Zobacz też 
 Hohenberg-Krusemark
 Hohenbergowie
 Höhenberg